Ентерпрайз (з  як іменник — сміливість, підприємство, як прикметник — заповзятливий, сміливий, промисловий) — поширений топонім і карабонім.

Топоніми 

 Ентерпрайз — місто, штат Алабама
 Ентерпрайз — місто, штат Канзас
 Ентерпрайз — місто в окрузі Кларк, штат Міссісіпі
 Ентерпрайз — місто, штат Орегон
 Ентерпрайз — місто, штат Юта
 Ентерпрайз — місто, штат Вісконсин
 Ентерпрайз — переписна місцевість, штат Невада
 Ентерпрайз — переписна місцевість в окрузі Морган, штат Юта
 Ентерпрайз — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія
 USS Enterprise (BLDG 7115) (27 травня 2005 — т. ч.) — рекрутська казарма ВМС США, за документами значиться кораблем

Кораблі

США

Континентальний флот 
 USS Enterprise (1775) — озброєний шлюп (18 травня 1775 — 7 липня 1777)
 Enterprise (1776) — шхуна (20 грудня 1776 — лютий 1777)

ВМС США 
 USS Enterprise (1799) — 12-гарматна шхуна / 14-гарматний бриг (17 грудня 1799 — 9 липня 1823).
 USS Enterprise (1831) — 10-гарматна шхуна (15 грудня 1831 — 24 червень 1844)
 USS Enterprise (1874) — шлюп з вітрильним озброєнням барка (шлюп-барк) (16 березня 1877 — 1 жовтня 1909)
 Enterprise (SP-790) — моторна яхта (1917—1919)
 USS Enterprise (CV-6) — авіаносець класу «Йорктаун», (12 травня 1938 — 17 лютий 1947)
 USS Enterprise (CVN-65) — атомний авіаносець типу «Ентерпрайз» (25 листопада 1961 — 01 грудень 2012), перший атомний авіаносець в світі.

Інші транспортні засоби 
 Ентерпрайз (повітряна куля) — використовувався армією США під час громадянської війни в США.
 Ентерпрайз (шаттл) (OV-101) (1975—1985) — перший шаттл.
 TS Enterprise (T-AK-5059), колишнє USNS Мис Бон і СС Stella Lykes, навчальне судно морської академії Массачусетса, назване на честь Ентерпрайза 1874 року, який був першим навчальним судном академії.
 VSS Enterprise

«Зоряний шлях» 
У вигаданому всесвіті «Зоряного шляху» було десять кораблів з ім'ям «Ентерпрайз».

 Ентерпрайз XCV 330 невідомого класу (близько 2130s) з  Star Trek: The Motion Picture  і  Star Trek: Enterprise .

Об'єднана Земля 
 Ентерпрайз NX-01 — вигаданий зореліт Зоряного флоту об'єднаної Землі з серіалу «Зоряний шлях: Ентерпрайз».

Об'єднана федерація планет 
 Ентерпрайз NCC-1701
 Ентерпрайз NCC-1701-A
 Ентерпрайз NCC-1701-B
 Ентерпрайз NCC-1701-C
 Ентерпрайз NCC-1701-D
 Ентерпрайз NCC-1701-E
 USS Enterprise NCC-1701-F (жодного разу не згадувався)
 USS Enterprise NCC-1701-J (показаний в останній серії «Ентерпрайза»)

Див. також 
 Підприємство (значення)